Występy w europejskich pucharach duńskiego klubu piłkarskiego Odense Boldklub.

Wykaz spotkań pucharowych

1978–2000

2001–2020

Bibliografia 
 

Odense Boldklub
Duńskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach